Филипешти има више значења:

 Филипешти (Филипешти), насеље у округу Бакау у Румунији
 Филипешти (Богданешти), насеље у округу Бакау у Румунији
 Филипешти (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Општина Филипешти (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији